Kabinett Bidault steht für folgende französische Regierungen:

 Kabinett Bidault I
 Kabinett Bidault II
 Kabinett Bidault III